Тахтаджян — армянская фамилия.
 
 Тахтаджян, Армен Леонович (1910—2009) — российский, советский, армянский ботаник, биолог-эволюционист; доктор биологических наук, академик АН СССР (1972), член Бюро Отделения общей биологии РАН.
 Тахтаджян, Леон Арменович (род. 1950) — российский, советский, армянский физик, математик.